Live at the Rainbow – album wideo grupy Iron Maiden
 Live at the Rainbow – album wideo grupy Queen
 Live at the Rainbow '74 – album wideo grupy Queen

Zobacz też 
 At the Rainbow